Il existe ou il a existé plusieurs monastères dénommés « Monastère du Précieux-Sang » :  
 Le monastère du Précieux-Sang de Gravelbourg
 Le monastère du Précieux-Sang de Saint-Hyacinthe
 Le monastère du Précieux-Sang de Joliette
 Le monastère du Précieux-Sang de Montréal
 Le monastère du Précieux-Sang de Mont-Laurier
 Le monastère du Précieux-Sang de Nicolet
 Le monastère du Précieux-Sang de Amos
 Le monastère du Précieux-Sang d'Ottawa

Voir aussi 
 Liste d'abbayes et monastères